Елена Борисовна Добронра́вова (1932—1999) — советская драматическая актриса МАДТ имени Е. Б. Вахтангова. Заслуженная артистка РСФСР (1968).

Биография 

Родилась 21 июля 1932 года в артистической среде. Родители — артисты МХАТа Борис Георгиевич Добронравов (1896—1949) и Мария Юльевна Добронравова (1900—1964). Драматической актрисой была и родная тётя — Елизавета Алексеева, актриса театра Вахтангова.

Юная Елена по семейной традиции стала драматической актрисой. В 1950 году, после окончания школы с золотой медалью, поступила в Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе, где проучилась два года (1950—1952), а затем перешла в Театральное училище имени Б. В. Щукина при Вахтанговском театре, которое окончила в 1954 году, педагог А. А. Орочко (на одном курсе в Е. Добронравовой учились Григорий Абрикосов, Юлиан Панич, Леонид Сатановский, Антонина Дмитриева, Александр Шворин).

По окончании училища в 1954 году была принята в театр Вахтангова, на ту же сцену, где работала её родная тётя Елизавета Алексеева, им часто приходилось играть вместе. В театре актриса сразу была задействована во многих спектаклях. Кроме того, на неё тут же обратили внимание кинорежиссёры, и она стала сниматься в кино. На сцене театра Вахтангова актриса проработала с 1954 года до конца жизни.

Умерла 24 января 1999 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2) рядом с родителями.

Семья 
Отец — Борис Георгиевич Добронравов (1896—1949), артист МХАТа.

Мать — Мария Юльевна Добронравова (1900—1964),  артистка МХАТа.

Муж — Эдуард Юрьевич Шим (1930—2006), писатель. В разводе.

Детей нет.

Творчество

Роли в театре 
  — «Два веронца» Шекспира — Урсула
  — «Человек с ружьём» Н. Ф. Погодина — Катерина
  — «Фома Гордеев» М. Горького — Саша
  — «Город на заре» А. Н. Арбузова — Хор
  — «Гамлет» Шекспира — Офелия
  — «Живой труп», Л. Н. Толстого — Саша
  — «Принцесса Турандот», возобновление. Режиссёр: Р. Н. Симонов — Рабыня
  — «Насмешливое моё счастье» Л. А. Малюгина — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова
  — «Дети солнца» М. Горького — Елена Николаевна
  — «Антоний и Клеопатра» Шекспира — Октавия, сестра Цезаря и жена Антония
  — «Лето в Ноане» Я. Ивашкевича. Режиссёр: Аугуст Ковальчик — мадемуазель де Розьер
  — «Великая магия» Эдуардо де Филиппо. Режиссёр: Алексей Кузнецов — Роза
  — «Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого — княгиня Бетси Тверская

Также среди ролей: «Господа Глембаи» — баронесса Шарлотта Кастелли-Глембай, «После разлуки» — Антонина, «Иркутская история» — вторая любовь Сердюка, «Коронация» — НинаБиблиотека изображений «РИА-Новости».

 Роли в кино 
  — Большая семья — Катя Травникова
  — Триста лет тому… — Соломия
  — Город зажигает огни — Валя Острогорская
  — Золотой эшелон — Надя
  — Завтрашние заботы — Агния
  — Рабочий посёлок — Фрося Мехотнёва
  — Их знали только в лицо — Вильма Мартинелли
  — Курьер Кремля — Мария Александровна Шапорина
  — Портрет Дориана Грея — герцогиня
 1968 — Щит и меч. — Фильм первый: «Без права быть собой» — глухонемая с собачкой
  — Обвиняются в убийстве — мать Васина
 1969 — Повесть о чекисте — Нина Савина, школьная подруга Крафта
  — Миссия в Кабуле — миссис Флетчер-Жданович Елена
  — Командир счастливой «Щуки» — Светлана Ивановна Веденина, главный инженер плавбазы
  — Москва, любовь моя — Елена Николаевна
  — Насмешливое моё счастье — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова
  — Здесь мой причал — Анна Сергеевна
  — Лето в Ноане — мадемуазель де Розьер
  — Этот фантастический мир. — Выпуск второй: «Янки при дворе короля Артура» (фильм-спектакль) — королева
  — Антоний и Клеопатра — Октавия, сестра Цезаря и жена Антония
 1980 — Великая магия — Роза
 1980 — Мелодия на два голоса — работница ЗАГСа
 1980 — Тегеран-43 — мадемуазель Эраль, секретарь Легрэна

Награды 
 Елена Борисовна является лауреатом Каннского кинофестиваля 1955 года в номинации «Лучший актёрский ансамбль» за фильм «Большая семья».
 Заслуженная артистка РСФСР (1968)
 Медаль «В память 850-летия Москвы»

Примечания

Ссылки 
 Добронравова Елена Борисовна: Досье // Официальный сайт театра им. Вахтангова
 Добронравова Елена Борисовна: Персональный профиль // Авторский сайт Алексея Тремасова.

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Похороненные на Новодевичьем кладбище